Prasem ist

eine lauchgrüne Farbvarietät des Quarzes
eine verwaschen grüne Varietät des Jaspis